Jānis Krūmiņš ist der Name folgender Personen:

* Jānis Krūmiņš (Parteifunktionär) (1894–1938), lettischer Revolutionär und Parteifunktionär (LKP)
 Jānis Krūmiņš (Basketballspieler) (1930–1994), lettisch-sowjetischer Basketballspieler
 Jānis Krūmiņš (Fußballspieler) (* 1992), lettischer Fußballspieler